Kursk – miasto w Rosji
 „Kursk” – rosyjski okręt podwodny
 Kursk – planetoida
 Kursk – krater uderzeniowy położony w pobliżu miasta Kursk
 Kursk – gra komputerowa z 2018 roku